Такмичње у трчању на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранила је Гулџан Мингир из Турске.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих на 3.000 м са препрекама у женској конкуренцији 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Шарлота Фовгберг|| ||9:23,96||12. јул||9. СРЛ – НР
|-
| 2.||Сандра Ериксон|| ||9:24,70||12. јулј|| 13. СРЛ – НР 
|-
| 3.||Свјатлана Кудзелич|| ||9:32,79||17. јун|| 20. СРЛ
|-
| 4.||Наталија Астриханова|| ||9:32,98||23. јул|| 21. СРЛ 
|-
| 5.||Дијана Мартин||  ||9:33,02||19. јул|| 22. СРЛ
|-
| 6.|| Јекатерина Соколенко|| ||9:34,12||23. јул ||27. СРЛ
|-
| 7.||Наталија Власова|| ||9:34,62||23. јул ||28. СРЛ
|-
| 8.||Јекарерина Досејкина|| ||9:35,28||29. мај ||30. СРЛ
|-
| 9.||Фабине Шлумпф||||9:37,81 ||31. мај ||32. СРЛ   – НР 
|-
| 10.||Катажина Ковалска||||9:38,10||14. јун ||
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествале су ЕП.

 Победнице 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 3.000 м са препрекама, са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
У финале су пласирало по 5 првопласираних из обе квалификационе групе (КВ) и 5 по постигнутом резултату (кв''').

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном